Сангли:

 Сангли — город в индийском штате Махараштра.
 Сангли — округ в индийском штате Махараштра.